Stora Svartevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Svartevattnet (Ale-Skövde socken, Västergötland), sjö i Lilla Edets kommun,  (3,35 ha)
Stora Svartevattnet (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun,  (2 ha)
Stora Svartevattnet (Hjärtums socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun, 
Stora Svartevattnet (Ljungs socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun,

Se även
Svartevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn